Universíada de 2011 pode se referir a:

 Universíada de Verão de 2011
 Universíada de Inverno de 2011